Новоалександровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) В России:

 Новоалександровское сельское поселение — входит в Ровеньский район, Белгородская область
 Новоалександровское сельское поселение — входит в Суздальский район, Владимирская область
 Новоалександровское сельское поселение — входит в Александрово-Гайский район, Саратовская область
 Новоалександровское сельское поселение — входит в Ярковский район, Тюменская область